Пампинг (от  — насос; помпа; качать):
 Пампинг (в виндсёрфинге) — гребки парусом.
 Пампинг (в музыке) — стилевая разновидность музыки.
 Пампинг (в лонгбординге) — поддержание скорости доски, ускорение без необходимости отталкиваться ногой от асфальта.
 Пампинг (в бодибилдинге) — режим работы спортсмена (обычно бодибилдера), при котором берётся относительно небольшой рабочий вес отягощения и упражнение выполняется в многоповторных сетах.

См. также 
 :en:Pumping (My Heart) — сингл музыкальной группы Патти Смит из альбома Radio Ethiopia 1976 года.